Metasuchia є основною кладою надряду Crocodylomorpha. Він розділений на дві основні групи, Notosuchia і Neosuchia. Notosuchia — це вимерла група, яка включає переважно крейдяні дрібнотільні таксони з гетеродонтними зубами. Неозухія включає сучасних крокодилів і базальних таксонів, таких як пейрозавриди та фолідозавріди. Він філогенетично визначений Sereno et al. (2001) як кладу, що містить Notosuchus terrestris, Crocodylus niloticus та всіх нащадків їх спільного предка.

Філогенетика 

За останні роки філогенія базальних метазухій зазнала багатьох переглядів. Особливо було переглянуто філогенію нотозухій, створивши Larsson і Sues (2007) Sebecia для включення пейрозавридів до клади. Раніше пейрозавридів розміщували за межами Нотозучії. Larsson і Sues (2007) також припустили, що Sebecosuchia (містить сімейства Baurusuchidae і Sebecidae) була поліфілетичною, оскільки Baurusuchus був розміщений поза Sebecia, яка сама була розміщена поза Notosuchia. Однак останні філогенетичні дослідження знову помістили Baurusuchus до Notosuchia, хоча він досі не вважається себекосухією.

У 2012 році було проведено філогенетичне дослідження для отримання супердерев Crocodyliformes, включаючи 184 види.

Примітки 

Крокодиломорфні